Erik Lamm kan avse

 Erik Lamm (cirka 1120–1146), dansk kung
 Erik Lamm (bankman) (1890–1934), svensk bankman
 Erik Lamm (konstnär) (1880–1959), österrikisk-svensk målare och grafiker